

Geografia 
 Tombolo – comune italiano della provincia di Padova
 Tombolo – località del comune di Pisa
 Tombolo – località del comune di Viareggio
 Pineta del Tombolo – pineta della provincia di Grosseto
 Tenuta del Tombolo – pineta situata tra Pisa e Livorno
 Tombolo della Giannella – spiaggia di Monte Argentario in provincia di Grosseto

Altro 
 Tombolo – tipo di merletto
 Tombolo – attrezzo per il merletto
 Tombolo – tipo di formazione sabbiosa
 Tombolo, paradiso nero – film del 1947 di Giorgio Ferroni